Amalia van Nassau (2014-), dochter van prins Felix van Luxemburg.
 Amalia van Nassau-Diez (1655-1695), dochter van Willem Frederik van Nassau-Diez.
 Amalie van Nassau-Diez (1710-1777), dochter van Johan Willem Friso van Nassau-Diez.
 Amalia van Nassau-Dillenburg (1597-1598), dochter van George van Nassau-Dillenburg.
 Amalia van Nassau-Siegen (1582-1635), dochter van Johan VI van Nassau-Siegen.
 Amalia van Nassau-Siegen (1613-1669), dochter van Johan VII van Nassau-Siegen.
 Amalia van Nassau-Weilburg (1776-1841), dochter van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg.

Zie ook 
 Amalia Frederica Louise van Nassau-Usingen (1709-1709), dochter van Willem Hendrik I van Nassau-Usingen.